L'A2 Basket League 2016-2017 è stata la 56ª edizione della seconda divisione greca di pallacanestro maschile. La 31ª edizione con il nome di A2.

Classifica finale

Playoffs

Playout

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
A2 Basket League 2016-2017